David Park (1911-1960) – pittore statunitense
 David Park (1935-1990) – informatico britannico
 David Park (1952) – storico dell'arte britannico
 David Park (1974) – golfista gallese
 David Park (1996) – skeletonista canadese